Eleazar (tudi Elazar), (אֶלְעָזָר »Bog mi je pomagal«, standardno hebrejsko Elʿazar, tibersko hebrejsko ʾElʿāzār) se nanaša na številne osebe v hebrejskem Svetem pismu in judovski zgodovini:

Aronov sin in levitski duhovnik.
Prebivalec Kirjath-jearima, ki je skrbel za skrinjo zaveze, ko je bila v hiši njegovega očeta Abinadaba. (1 Sam. 7:1, 2; comp. Num. 3:31; 4:15)
Sin Doda Ahohita iz Benjaminovega plemena, eden od treh najimenitnejših od Davidovih sedemintridesetih junakov (1 Kr. 11:12), ki je prodrl skozi filistejsko vojsko in mu prinesel vodo iz betlehemskega vodnjaka (2 Sam. 23:9, 16).
Finejev sin, povezan z duhovniki pri prevzemu svetih posod, prinešenih nazaj v Jeruzalem po babilonskem izgnanstvu. (Ezra 8:33)

Glej tudi 
 Lazar, okrajšano Eleazar